Het Nederlands kampioenschap dammen van 1943 telde 11 deelnemers. Piet Roozenburg behaalde zijn eerste titel. De tweede plaats ging naar Reinier Cornelis Keller.

Resultaten

De eerste zes plaatsen gaven recht op deelname aan het NK van 1944.

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1943